«4, 3, 2, 1» может означать:

 4, 3, 2, 1 — финальная фаза обратного отсчёта.
 4.3.2.1 — британский фильм 2010 года.
 4 3 2 1 — роман (2017) Пола Остера.
  — песня (1997) LL Cool J.
 4-3-2-1 — тактическое построение в футболе.

См. также 
 «» — итальянский фильм 1967 года; в оригинале называется «…4…3…2…1…смерть» ()
 1234